Сен-Іле́р-д'Естісса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Бордо, 26 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Ілер-д'Естіссак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-д'Естіссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь